La Cañita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Cañita, Guerrero, ort, 
 La Cañita, Sinaloa, ort, Concordia, 

Robotskapade Mexikoförgreningar